Bali (2006-2007) – francusko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Planet Nemo Animation i Subséquence Divertissement. Od 13 marca 2011 roku serial jest nadawany na kanale MiniMini.

Bohaterowie 
 Bali – mały piesek, główny bohater serialu. Ma pluszaka o imieniu Kiku.
 Lea – młodsza siostra Baliego. Bardzo kocha swojego brata.
 Mama – jest przezorna, zawsze obawia się o Baliego. Twarda, z zasadami.
 Tata – przeciwieństwo mamy, zawsze twierdzi że jego syn jest tak mądry, że umie zrobić wszystko.
 Tamara – suczka i najlepsza przyjaciółka Baliego.
 Tito – lis, przyjaciel Baliego. Nie zawsze są ze sobą zgodni.
 Niania – opiekuje się Leą.

Wersja polska 
Wersja polska: Filmograf i Studio Miniatur FilmowychReżyseria: Maryla BrzostyńskaTłumaczenie: Julia MaliszkiewiczDialogi:
 Anna Celińska (odc. 1-33),
 Dorota Brewińska (odc. 34-45, 47, 50-51)
Dźwięk i montaż: Alik MatuszewskiTeksty piosenek: Wiesława SujkowskaKierownictwo produkcji: Krystyna DynarowskaWystąpili:
 Lucyna Malec – Bali
 Tomasz Kozłowicz – Tata Balego
 Wojciech Paszkowski
 Monika Wierzbicka
 Jacek Bończyk
 Jolanta Wilk
 Beata Jankowska-Tzimas
 Agnieszka Czekańska – Mama Balego
 Joanna Jędryka – Niania
 Anna Apostolakis – Tito
 Tomasz Bednarek – Sasza
 Mieczysław Morański
 Dorota Lanton – Tamara
i inni

Lektor: Jacek Brzostyński

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji